Hater (engl. für „Hasser“) steht für:
 Hater (Subkultur-Phänomen), Leute, die andere haten, siehe Hip-Hop-Jargon #G–M
 Hater (Web-Phänomen), Leute, die sich in Sozialen Medien anmelden, um andere mit ihrem hate zu stalken; siehe Hasskommentar
 Hater (Band), US-amerikanische Hardrock-Band von Matt Cameron und Ben Shepherd
 Hater, Album (1993) des gleichnamigen Projekts Hater (Band)
 Hater, Single (2014) von Korn (Band)

Siehe auch:
 Haters Back Off
 Hate Poetry